Демидовский экспресс — скорый фирменный поезд № 71Е/72Е, курсирующий по маршруту Екатеринбург — Санкт-Петербург — Екатеринбург  .

История 
Запуск нового фирменного поезда 20 мая 2003 года был приурочен к нескольким важным датам истории Екатеринбурга и Санкт-Петербурга: 300-летию Санкт-Петербурга, 280-летию Екатеринбурга и 125-летию Свердловской железной дороги, которая обслуживает данный поезд. Своё название поезд получил от знаменитой династии уральских горнозаводчиков и меценатов Демидовых.

В 2006 году часть вагонов были обновлены, сам поезд признан лучшим фирменным поездом ОАО «РЖД».

Характеристика поезда 
 Поезд № 71/72 – круглогодичный.
 Нумерация вагонов указана с головы поезда при отправлении из Екатеринбурга, с хвоста поезда при отправлении из Санкт-Петербурга.
 Станции изменения номера поезда: Вологда I.
 Станции изменения направления движения поезда: нет.
 Максимально допустимая длина поезда по участкам следования (длина вагона 25,5 м): по Свердловской железной дороге — 19 вагонов, по Горьковской железной дороге — 17 вагонов, по Северной железной дороге — 20 вагонов, по Октябрьской железной дороге — 22 вагона.
 Максимальная схема поезда: 17 вагонов.
 Станции смены локомотивов и бригады: Балезино, Бабаево.
 Станции смены локомотивных бригад без смены локомотива: Пермь II, Киров, Шарья, Буй, Вологда I, Череповец I.
 Станции снабжения поезда водой: Пермь II, Киров, Вологда I, Санкт-Петербург-Ладожский.
 Станции снабжения поезда топливом: Пермь II, Киров, Санкт-Петербург-Ладожский.
 Станции обслуживания ЭЧТК: Екатеринбург-Пассажирский, Санкт-Петербург-Ладожский.
 Станции сбора мусора: Пермь II, Киров, Вологда I, Санкт-Петербург-Ладожский.
 Переменный трафарет: нет.
 Вагоны повышенной комфортности: вагон № 5 К места с 5 по 36 — экономкласса, вагон № 6 СВ — бизнес-класса.
 Беспересадочные вагоны: нет.
 Прицепные вагоны: нет.
 Прочие вагоны:
 почтовый вагон № 47 курсирует круглогодично. Отправлением из Екатеринбурга по чётным числам в голове состава, из Санкт-Петербурга по нечётным числам в голове состава (за счёт одного из не курсирующих вагонов).
 собственные багажные вагоны № 70, 71, 72 не в ходу, включаются в состав поезда отдельным указанием и курсируют отправлением из Екатеринбурга в голове состава, из Санкт-Петербурга в голове состава по дням курсирования поезда (за счёт не курсирующих вагонов).
 Выделяются места:
 во всех плацкартных вагонах места с 1 по 52 для пассажиров, места 53, 54 для хранения постельного белья.
 в купейных вагонах (кроме № 5 К, 7 КРИ) места с 1 по 36 для пассажиров, места 37, 38 для отдыха проводников.
 в вагоне № 5 К места с 1 по 4 для отдыха проводников, с 5 по 36 для пассажиров, места 37, 38 для отдыха работников вагона-ресторана.
 в вагоне № 7 КРИ места с 1 по 4 для отдыха проводников, с 5 по 8 для ЛНП и ПЭМ, с 9 по 12 для отдыха работников вагона-ресторана, с 13 по 20 для пассажиров, с 21 по 24 для работников полиции, места 25, 26 для инвалидов.
 Факультативные вагоны №№ 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16 включаются в состав поезда при увеличении пассажиропотока и исключаются при его уменьшении, с объявлением об исключении не менее чем за 5 суток до отправления поезда.
 Станции пограничного и таможенного контроля: нет.

Схема состава поезда 

Четыре состава ЛВЧ Екатеринбург Уральского филиала ФПК на ЭО и ЭПТ, с ЭЧТК.

Расписание

Условные обозначения 
 Б — багажный вагон
 БК — вагон бизнес-класса
 ВР — вагон-ресторан
 И — вагон, содержащий купе для инвалидов
 К — купейный вагон
 П — почтовый вагон
 ПЛ — плацкартный вагон
 Р — вагон с радиоточкой
 СВ — спальный вагон
 ф — факультативный вагон
 Э — вагон экономкласса
 * — техническая остановка без права посадки и высадки пассажиров

Примечания

Ссылки 
 Фирменный поезд «Демидовский экспресс» на официальном сайте РЖД
 Состав и схема вагонов поезда «Демидовский экспресс»

Поезда России
Поезда Свердловской железной дороги